Imperiet kan syfta på:

 Imperiet – ett svenskt rock/punkband, aktivt åren 1983-1988
 Imperiet (musikalbum) – ett musikalbum av Imperiet från 1988
 Imperiet (mini-LP) –  Imperiets andra musikalbum, släppt mars 1984
 Imperiet (bok) – en marxistisk bok av Michael Hardt och [Antonio Negri
 Imperiet (reportagebok) – en reportagebok om Sovjetunionen av den polske journalisten Ryszard Kapuściński
 Rymdimperiet – ett fiktivt galaktiskt rymdimperium i Star Wars-filmerna
 Galaktiska imperiet – ett fiktivt galaktiskt rymdimperium i Isaac Asimovs böcker
 Brittiska imperiet – tidigare den officiella benämningen på Storbritanniens kolonialvälde och maktområden
 Ryska imperiet – den ryska statsbildningen åren 1721 till 1917

Se även
 Imperium